Финал Лиги чемпионов УЕФА 1994 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1993/94, 39-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и второго сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 18 мая 1994 года на стадионе «Олимпийский» в Афинах. В матче встретились итальянский «Милан» и испанская «Барселона». «Милан» забил 4 безответных мяча в ворота соперника, показав блестящую командную игру.

Обзор матча 

«Барселона», только что выигравшая Чемпионат Испании, была фаворитом и могла выиграть Лигу Чемпионов во второй раз за 3 года. Перспективы «Милана» были омрачены отстранением от игры Франко Барези и Алессандро Костакурты, а из-за лимита на легионеров Фабио Капелло также лишился Брайана Лаудрупа и Жан-Пьера Папена.

«Милан», как и всегда в финалах еврокубков, играл в белой форме, а каталонцы — в сине-гранатовой. На 22 минуте Деян Савичевич прорвался по правому флангу, навесил на дальнюю штангу, и Даниэле Массаро забил гол в пустые ворота. Свой второй гол на 45 минуте Массаро забил после паса Донадони уже с левого фланга.

В начале второго тайма Деян Савичевич воспользовался ошибкой защитника Надаля и, перебросив мяч через Субисаррету, довёл счёт до разгромного. Последний гол забил полузащитник Марсель Десайи, вышедший один на один с вратарём.

Савичевич, выигрывавший Кубок чемпионов в 1991 году с белградской «Црвеной Звездой» и Десайи, в составе марсельского «Олимпика» победивший в финале 1993 года, стали, соответственно, третьим и четвертым игроками (после Миодрага Белодедича и Рональда Кумана), выигрывавшими главный европейский клубный трофей с двумя разными командами и игравшими в обоих победных финалах. Многие эксперты считают выступление «Милана» против «Барселоны» в финале самым лучшим в истории Лиги чемпионов.

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1993/1994

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1994
Лига чемпионов
Май 1994 года
Лига чемпионов 1994
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по футболу в Греции
События 18 мая
Спорт в Греции в 1994 году
Лига чемпионов УЕФА 1993/1994